Castello a Mare – castello di Castellammare del Golfo
 Castello a Mare – castello di Castellammare di Stabia
 Castello a Mare – castello di Palermo